Injusta Sociedad es el segundo álbum de la banda de  rock chileno y rock brasileño, Tatto Falconi TTF. Este disco cuenta con 9 temas, con canciones en español. «Injusta Sociedad» que también lleva el mismo nombre del disco fue el sencillo de este álbum.

Lista de canciones 
 "Celos Y Desconfianza" - 4:20
 "Despierta Mi Imaginación" - 4:41
 "Plata Matas" - 2:57
 "Drogas para Depresión" - 3:30
 "Arco Iris" - 4:01
 "Injusta Sociedad" - 4:34
 "Yo Detesto Tu Clasismo" - 3:35
 "Un Rayo de Presentimiento" - 4:58
 "Last Kiss" - 3:01

Referencias

Enlaces externos
 
 

Álbumes de Tatto Falconi TTF
Álbumes de Chile de 2011
Álbumes de rock
Álbumes de rock alternativo